Dark Skies kan verwijzen naar:

Dark Skies (1929), een verloren film uit 1929 onder regie van Harry S. Webb
Dark Skies (2013), een thriller/sciencefictionfilm uit 2013 onder regie van Scott Stewart
Dark Skies (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 1996-1997